Als Barbarossaquelle bezeichnet man:

 Barbarossaquelle, eine Quelle in der Bulau bei Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Bararossaquelle (Bad Soden), eine Salzquelle in Bad Soden-Salmünster im Main-Kinzig-Kreis, Hessen